Jméno a příjmení Felix Scherl má více nositelů:

 Felix Scherl (soudce) (1853–1922) – rakouský, český a československý právník a soudce, prezident vrchního zemského soudu v Praze
 Felix Scherl (úředník) – rakouský a český úředník a politik, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu